

Сасикколь — озеро на межі Алматинської та Східноказахстанської областей
 Сасикколь — село, Сиримський район Західноказахстанська область